Григорково — название населённых пунктов в России.

Костромская область 
 Григорково — деревня в Красносельском районе.

Московская область 
 Григорково — деревня в Дмитровском районе.
 Григорково — деревня в Пушкинском районе.

Тверская область 
 Григорково — деревня в Весьегонском районе.
 Григорково — деревня в Краснохолмском районе.
 Григорково — деревня в Рамешковском районе.
 Григорково — деревня в Сонковском районе.

Ярославская область 
 Григорково — деревня в Даниловском районе  (Дмитриевское сельское поселение, Бабаевский сельский округ).
 Григорково — деревня в Даниловском районе  (Дмитриевское сельское поселение, Дмитриевский сельский округ).
 Григорково — деревня в Рыбинском районе.
 Григорково — деревня в Угличском районе.